Stictocephala är ett släkte av insekter. Stictocephala ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Stictocephala